Il doppio del torneo di tennis Garmisch Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Patrik Kühnen e Alexander Mronz che hanno battuto in finale Thomas Gollwitzer e Brent Haygarth 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Patrik Kühnen /  Alexander Mronz (Campioni)
 Ģirts Dzelde /  Mathias Huning (primo turno)

 Wayne Arthurs /  Simon Youl (semifinali)
 Richard Matuszewski /  Tomas Nydahl (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Garmisch Challenger 1994